Il pellegrino – film del 1912 diretto da Mario Caserini.
Il pellegrino – film del 1923 diretto da Charlie Chaplin.

Pagine correlate

Pellegrino pagina di disambiguazione